Alles of niets (televisieprogramma), een Nederlandse kennisquiz van de TROS, uitgezonden tussen 1974 en 1977
 Alles of niets (boek), een jeugdboek van Khalid Boudou uit 2010
 Alles of niets (Van Dik Hout), een single van de Nederlandse band Van Dik Hout uit 1994